Вертко́в — русская фамилия. Известные носители:

 Вертков, Алексей Сергеевич (род. 1982) — российский актёр театра и кино
 Вертков, Константин Александрович (1905—1972) — советский музыковед, педагог